Serpula pacifica är en ringmaskart som först beskrevs av Uchida 1978.  Serpula pacifica ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pacifica